

Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуський район, Жетисуська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Амангельдинський район, Костанайська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Карасуський район, Костанайська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область
 Карасуський сільський округ — адміністративна одиниця, Уаліхановський район, Північноказахстанська область